Municipio 8 – municipio di Genova
 Municipio 8 – municipio di Milano
 Municipio 8 – municipio di Roma